Аше-ан-Ам'єнуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Аше-ан-Віме () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Аше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Верхня Сона.